Sans amour est un film américain réalisé par Harold S. Bucquet, sorti en 1945 au cinéma.
 Sans amour est un film russe réalisé par Andreï Zviaguintsev, sorti en 2017 au cinéma.

Voir aussi 
 Without Love